La província de Tomsk (en rus То́мская о́бласть, Tómskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.